Onderdistrict in Indonesië
 Badau (Belitung), een onderdistrict van het regentschap Belitung in de provincie Banka-Billiton
 Badau (Kapuas Hulu), een onderdistrict van het regentschap Kapuas Hulu in de provincie West-Kalimantan
Plaats in Indonesië
 Badau (plaats), een plaats in het regentschap Belitung in de provincie Banka-Billiton